Шишковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область
 Шишковское сельское поселение — упразднённое с апреля 2010 года, в Демянском районе

Тверская область
 Шишковское сельское поселение — входит в Бежецкий район